Блажич () — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Блажич, Антун — Народный герой Югославии.
 Блажич, Марко (род. 1985) — сербский футболист.
 Блажич, Яка (род. 1990) — словенский баскетболист.